Basilika St. Peter steht für:
 Basilika St. Peter (Caracas), Venezuela
 Basilika St. Peter (Columbia), Vereinigte Staaten
 Basilika St. Peter (Dillingen), Deutschland
 Basilika St. Peter (Guimarães), Portugal
Siehe auch:
 Basilika St. Peter und Paul